Ʞ, ʞ (перевёрнутая K) — буква расширенной латиницы. Использовалась в некоторых сиуанских языках, в основном Джеймсом Оуэном Дорси в XIX веке. Также использовалась в МФА для обозначения велярного щелчка до 1970 года. Она была исключена из него из-за отсутствия доказательств, что такой звук существует.

Использование 
Джеймс Оуэн Дорси использовал ʞ в своих опубликованных работах для обозначения звука , который присутствует в трёх языках дегиха: омаха-понка, квапау и канса. Он также использует его в языке осейдж для обозначения звука , так как  отсутствует в этом языке.

См. также 
 Список латинских букв
 Перевёрнутая P
 Перевёрнутая S
 Перевёрнутая T
 ʖ
 Вытянутая C

Примечания

Литература 
 James Owen Dorsey, «How the Rabbit Caught the Sun in a Trap: An Omaha Myth, obtained from F. LaFlèche», First Annual Report of the Bureau of Ethnology, 1881. (Копия: www.archive.org.)
 James Owen Dorsey, «Omaha Sociology» в Third Annual Report of the Bureau of American Ethnology, 1881. (Копии:  www.archive.org и omahatribe.unl.edu.)
 James Owen Dorsey, The Ȼegiha language, 1890. (Копия: www.archive.org.)
 James Owen Dorsey, «A Study of Siouan Cults», Eleventh Annual Report of the Bureau of Ethnology, 1894. (Копия: www.archive.org.)
 James Owen Dorsey, «Omaha Dwellings, Furniture, and Implements», Thirteenth Annual Report of the Bureau of Ethnology, 1896 (www.gutenberg.org и gallica.bnf.fr).
 James Owen Dorsey, «Siouan Sociology: A Posthumous Paper» в Fifthteenth Annual Report of the Bureau of American Ethnology, 1897. (Копии: www.archive.org и www.unl.edu.)
 J. W. Powell, «Introductory», First Annual Report of the Bureau of Ethnology, 1881. (Копия:www.archive.org.)

Ссылки